Чуприя́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Чуприянов, Валерий Львович (род. 1950) — советский и российский военный, генерал-майор. Командир дивизии (1988—1996), заместитель начальника Оперативного управления ГШ РВСН, первый заместитель командующего 31 РА (1996—1998). Депутат городских и областных советов.
 Чуприянов, Евгений, известен под псевдонимом Eric Fletcher (Эрик Флетчер) — советский и российский системный администратор. Создатель (вместе с Владимиром Лебедевым) в 1990 году первого в СССР узла Фидонета.
 Чуприянов, Иван Михайлович (род. 1927—2018) — советский и российский хозяйственный деятель. Директор (1976—1989), генеральный директор (1989—1995) Ачинского глиноземного комбината.

См. также